Robert II Stewart – król Szkocji
 Robert III Stewart – król Szkocji
 Robert Stewart, 1. książę Albany – brat Roberta III
 Robert Stewart, 1. hrabia Orkanów – nieślubny syn Jakuba V
 Robert Stewart, 1. markiz Londonderry – szlachcic i polityk brytyjski
 Robert Stewart, wicehrabia Castlereagh – brytyjski polityk
 Robert John Stewart – pisarz i badacz mitologii celtyckiej
 Robert L. Stewart – astronauta
 Robert Marcellus Stewart – gubernator stanu Missouri
 Robert Thomas Stewart – kanadyjski aktor